Горбунов Владимир Викторович - доктор биологических наук профессор, член Международной Эргономической Ассоциации (МЭА), специалист в области авиационной эргономики, регистрации психофизиологических показателей человека-оператора и экспертного оценивания.

Биография 
ГОРБУНОВ В. В. родился в 1948 г. в Потсдаме (Германская Демократическая Республика) в семье военнослужащих.
С 1950 г. проживает в г. Киеве (Украина), где, сначала, закончил 8 классов средней школы №88, а затем, с серебряной медалью, 11 классов средней школы №127.  В 1966 г. поступил на биологический факультет Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, который успешно окончил в 1971 г. по специальности «физиология животных и человека».

Трудовая деятельность 
На протяжении 1970-1977 г.г. работал в научно-исследовательском институте физиологии им. А.А. Богомольца» Академии Наук УССР в «Лаборатории высшей нервной деятельности», проводившей исследования психофизиологических особенностей человека, в том числе, и оператора. В 1977 г. начал работать на Авиационном Научно-Техническом Комплексе  им О.К. Антонова (АНТК), где занимался эргономическими вопросами компоновки рабочих мест членов летного экипажа и их профессиональной операторской деятельности. С 1983 по 2008 г.г. проводил эргономические наземные и летные испытания, а также эргономическую сертификацию, самолетов Aн – 124 (Руслан), Aн – 225 (Мрія), Aн -72, Aн -72П, Ан-87, Aн -70,  Aн -140, Aн -3 на Летно-Испытательной и Доводочной Базе (ЛИиДБ) АНТК им. О.К. Антонова, На протяжении 2004-2008 г.г. преподавал в центре подготовки летно-испытательного состава ЛИиДБ авиационную эргономику. С 2008 по 2015 г.г. работал в должности профессора на кафедре «Авиационная психология» Киевского Национального Авиационного
Университета (НАУ), где читал лекции по авиационной эргономике, инженерной психологии и психофизиологии человека.

Научная деятельность 
Основные  научные исследования посвящены разработке психофизиологических количественных критериев эргономической  эффективности операторской деятельности членов летного экипажа самолета (ее безопасности, качеству и надежности).

В 1981 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук на тему «Физиологические критерии оценки операторской деятельности по переработке возрастающих объемов зрительной информации».
В 1995 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук на тему «Психофизиологическое обеспечение надежности операторской деятельности».
Является членом «Международной эргономической ассоциации», как ученый, представлен в «Енциклопедії сучасної України», 2006, т. 6.

Специальная научная подготовка: Киевский народный университет технического прогресса, факультет Авиационного транспорта, отделение «Эргономика» (Киев, 1979); Международная академия «Человек в аэрокосмических системах», курс «Инновационные технологии повышения эффективности и надежности человека в авиации» (Москва, 1999); Институт последипломного обучения НАУ, курс «Расследование и предупреждение авиационных происшествий» (Киев, 2002).

 Главные научные разработки: 

·       психофизиологические количественные критерии летной безопасности и эргономической эффективности системы «экипаж-самолет» [1-8]; 

·       метод объективизации экспертного оценивания эргономических характеристик системы «человек-машина» [9-10]; 

·       адаптация ряда компьютерных технологии для количественной оценки различных эргономических характеристик операторской деятельности членов летного экипажа [11-13]; 

·       метод помехоустойчивой регистрации психофизиологических показателей человека-оператора в процессе управления движущимся объектом [14, 15]; 

·       метод автоматизированной обработки психофизиологических показателей пилота, зарегистрированных в полете [16]; 

·       методы количественного оценивания, «профессиональной опасности» членов летного экипажа [17], эргономичности самолет [18], численного и профессионального состава летного экипажа [19], его рабочей загрузки [20], алгоритма  работы   летного экипажа в сложных ситуациях [21-23] и с некоторыми самолетными системами [24]; 

·        метод выявления возможных эргономических причин летного происшествия, на основании анализа переговоров летного экипажа при попытке его предотвращения [25]; 

·       метод эргономического прогнозирования уровня летной опасности полетного задания [26]; 

·       эргономический алгоритм аварийного покидания самолета в испытательном полете [27], 

·       эргономические концепции «Фактора профессионала» [28-30]. «Эксперта-измерителя» [31]. и «Психофизиологического пилотажного тренажера [ 32-35];

·       устройство для помехоустойчивого отведения биопотенциалов головного мозга человека-оператора при управляющей двигательной активности [36].

Публикационный депозитарий 
Публикационный депозитарий – 94 научных публикации (16 - в Scopus), посвященных эргономическим проблемам операторской деятельности и безопасности полетов, 8-мь отчетов по научно-исследовательским работам и 9 отчетов по летным испытаниям самолетов «Ан».

Избранные научные труды 

1.    Горбунов В.В. Психофизиологическая оценка состояния летчика при моделировании отказных ситуаций различной сложности //Медицина труда и промышленная экология – 1995 - № 4 - С. 31-32. 

2.    Горбунов В.В. Сердечный ритм летчика - психофизиологический критерий операторской деятельности при моделировании полетных ситуаций //Медицина труда и промышленная экология – 2007 - №1 - С. 11-16.

3.    Горбунов В.В. Психофизиологический эффект автоматизации операторской деятельности летчика //Медицина труда и промышленная экология - 2012 - № 4 - С. 27–31.

4.    Горбунов В.В. Особенности изменения некоторых психофизиологических показателей летчика при различных режимах труда и отдыха в длительных полетах //Медицина труда и промышленная экология – 2009 - № 5 - С. 5 – 9. 

5.    Горбунов В.В. Психофизиологическая оценка безопасности полета с позиций человеческого фактора //Полет – 2002 - №4 – С .38-41.

6.    Горбунов В.В. Психофизиологический фактор летной опасности //Проблемы безопасности полетов – 2014 – вып. 1 – С. 3–7. 

7.    Горбунов В.В. Эргономическая безопасность полета – количественный критерий «степени опасности //Проблемы безопасности полетов – 2013 – вып. 3. – С. 30–42.

8.    Горбунов В.В. Психофизиологическая оценка безопасности полета с позиций человеческого фактора //Полет - 2002, №4, С. 38-41.

9.    Горбунов В.В. Эргономическая достоверность летчика-испытателя - человеческий фактор «серийной» летной безопасности» //Проблемы безопасности полетов – 2014. – вып. 4 – С. 15–27.

10.   Горбунов В.В. Экспертная оценка – меры объективизации субъективного мнения //Медицина труда и промышленная экология – 2009 - № 2 - С. 41 – 46.

11.   Горбунов В.В. Інформаційна технологія «BPwin» програмний засіб ергономічної оптимізації алгоритмів роботи льотного екіпажу //Наукоємні технології — К.: НАУ – 2012 - №1 (13) - С. 55-59.

12.   Горбунов В.В. «Microsoft Project» - інформаційна технологія мінімізації льотного екіпажу //Наукоємні технології —К.: НАУ – 2010 - №3-4 - С. 46-51. 

13.   V.V. Gorbunov Objectification of ergonomic assessment of the pilot operation on the basis of «Photoshop – technology» //Вісник НАУ.—К.:НАУ – 2013 - №4 (57) - С. 87-90.

14.   Горбунов В.В. Комплексная помехоустойчивая система для отведения ЭКГ, ЭМГ, ЭЭГ и дыхания у человека-оператора //Журн. высш. нервн. деят. им. И.П. Павлова – 1982 - т. 32 - вып. 5 - С. 991-995. 

15.   Горбунов В.В., Стенин Г.Г., Приходько Ю.В., Якубович В.Ф. Аппаратурное и программное обеспечение регистрации и автоматизированной обработки электрокардиограммы летчика //Журн. высш. нервн. деят. им. И.П. Павлова – 1985 - т. 35 - вып. 4 - С. 786-787. 

16.   Горбунов В.В., Якубович В.Ф. Система автоматизированной обработки психофизиологических параметров летчика //Медицина труда и промышленная экология – 2005 - №2 - С. 40-42.

17.   Горбунов В.В Эргономический критерий профессиональной опасности пилота //Проблемы безопасности полетов – 2014 – вып. 8 – С. 41–50.

18.   Горбунов В.В Эргономическая надежность самолетов разного «эргономического поколения//Проблемы безопасности полетов – 2014.– вып. 6– С. 20–32

19.   Горбунов В.В. Эргономические факторы летной опасности сокращенного экипажа //Проблемы безопасности полетов – 2012 - вып. 9 –С. 22-29.

20.   Горбунов В.В Рабочая загрузка минимального экипажа – эргономический фактор летной опасности //Проблемы безопасности полетов – 2014 – вып. 7 – С. 31–44.

21.   Горбунов В.В. Двучленный экипаж - эргономика летной опасности //Проблемы безопасности полетов - 2013. – вып. 1 - С. 12-22. 

22.   Горбунов В.В. Психофизиологическая оценка состояния летчика при моделировании отказных ситуаций различной сложности //Медицина труда и промышленная экология – 1995 - № 4 - С. 31-32. 

23.   Горбунов В.В. Сердечный ритм летчика - психофизиологический критерий операторской деятельности при моделировании полетных ситуаций //Медицина труда и промышленная экология – 2007 - №1 - С. 11-16.

24.   Горбунов В.В. Эргономическая эффективность бортовой информационной системы самолета //Проблемы безопасности полетов – 2011 - вып.12. –С. 48-59.

25.   Горбунов В.В Очень краткая история одного частного эргономического расследования.//Эргономист (Интернет бюллетень) – 2016 – май.- №. 46 – С. 10–24.

26.   Горбунов В.В «Летная опасность» - эргономический расчет уровня безопасности» //Проблемы безопасности полетов – 2014 – вып. 2 – С. 8–23.

27.   Горбунов В.В. Эргономические рекомендации экипажу по аварийному покиданию воздушного судна в испытательном полете //Проблемы безопасности полетов – 2013 – вып. 6 – С. 3–16.

28.   Горбунов В.В Профотбор» профессионалов или «челотбор» человеков.//Эргономист (Интернет бюллетень). – 2015. – март- №. 40 – С. 23–29. 

29.   Горбунов В.В Эргономика, эргономист, эргономичность, э…,э…,э…!!! //Эргономист (Интернет бюллетень). – 2014. – октябрь -№. 36–С. 16–31.

30.   Горбунов В.В. Психофизиологические критерии сертификации самолетов - эргономический резерв безопасности полетов //Полет – 2003 - №11 - С. 24-27.

31.   Горбунов В.В Летчик-испытатель ¾ «эксперт-измеритель» или «Нестор-летописец»? //Эргономист (Интернет бюллетень) – 2013. – июнь - №. 29 – С. 31–44. 

32.   Горбунов В.В. Психофизиологическая концепция пилотажного тренажера, спец вип. Сучасні тренажерно-навчальні комплекси та системи, Збірник. наукових праць інституту Проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. ПУХОВА, т.1, К., 2005, НАНУ, С. 118-122. по материал. Міжнарод. науко-практ. конфер. «Тренажерні комплекси та системи», 10-14 жовтня 2005р., Партеніт (Крим, Україна).

33.  Горбунов В.В. Самолетный тренажер» или «тренажерный самолет?» спец вип. Сучасні тренажерно-навчальні комплекси та системи, Збірник. наукових праць інституту Проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. ПУХОВА, т.1, К., 2006, НАНУ, С. 54-59. по материал. Міжнарод. науко-практ. конфер. «Тренажерні комплекси та системи», 12-17 жовтня 2006 р., Партеніт (Крим, Україна).

34.   Горбунов В.В Імітатор «психотропних» ознак авіаційної події – ергономічний аспект тренажерної підготовки //Вісник НАУ — К.: НАУ – 2012 - №3 (52) - С. 28-31.

35.   Горбунов В.В. Эргономические факторы     эффективности тренажерной подготовки. Труды Второй Международной     научно-практической конференции «Человеческий фактор в сложных технических     системах  и средах» (Эрго-2016)     (Санкт-Петербург,  Россия, 6–9 июля     2016) / Под ред. А. Н. Анохина, П. И. Падерно, С. Ф. Сергеева. – СПб.:     Межрегиональная эргономическая      ассоциация, ФГАОУ ДПО «ПЭИПК», Северная звезда, 2016. – С. 215-222.
35.   Горбунов В.В., Дзюба     В.И. Авторское свидетельство № 976953,     «Устройство для отведения биопотенциалов» //Гос. Регистр изобретений СССР—     М.: Гос. Ком. СССР по делам изобретений и открытий - 1982.

Ссылки 

 «Енциклопедія Сучасної України» (ЕСУ), 2006, т. 6